Beroia (Macedônia) — cidade na antiga província romana da Macedônia, atual Véria, na Grécia
 Alepo — cidade da Síria cujo antigo nome era Beroia
 Stara Zagora — cidade da Bulgária, cujo antigo nome era Beroia
 PFC Beroe Stara Zagora — clube de futebol de Stara Zagora 

Desambiguações de topônimos